Джоан Бэрри (,  — ) — британская актриса.

Биография 
В кино начала сниматься с 15 лет. Наиболее известна всё же стала не её игра, а голос в фильме Альфреда Хичкока «Шантаж» (1929), где она озвучивала чешскую актрису Анни Ондру. В 1934 году Джоан Бэрри прекратила сниматься, посвятив себя семье.

Избранная фильмография 
 1932 — Римский экспресс — Миссис Макстед
 1931 — Богатые и странные — Эмили Хилл
 1929 — Атлантик — ''Бэтти Тейт-Хагес

Ссылки 
 

Актрисы озвучивания Великобритании